Więzadło Treitza, mięsień Treitza, mięsień wieszadłowy dwunastnicy (łac. musculus suspensorius duodeni) – mięsień dochodzący do zgięcia dwunastniczo-czczego (flexura duodenojejunalis). Włókna mięśniowe biegną od lewej odnogi przepony, dochodzą do górnego obwodu zgięcia, rozbieżnie do tyłu od trzustki, i przechodzą w mięśniówkę dwunastnicy. 

Więzadło Treitza jest ważnym w chirurgii jamy brzusznej punktem orientacyjnym, stanowiącym umowną granicę między górnym a dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego, np. w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego powyżej więzadła Treitza mówi się o wymiotach z domieszką krwi, a poniżej – o stolcu z domieszką krwi.

Nazwa mięśnia honoruje czeskiego lekarza Václava Treitza.

Przypisy 

Anatomia jamy brzusznej
Mięśnie człowieka